Perfoliada puede referirse a:
El nombre común de la planta Blackstonia perfoliata.
El nombre común de la planta Bupleurum lancifolium.
El nombre común de la planta '''''Bupleurum rotundifolium.